Napola steht für:
 Nationalpolitische Erziehungsanstalt, eine nationalsozialistische Eliteschulart im Dritten Reich
 Napola – Elite für den Führer, einen deutschen Film aus dem Jahr 2004

Siehe auch

Abkürzung